

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Гибель Саргона во время похода на Табал (в борьбе с киммерийцами).
 705—681 — Царь Ассирии Синаххериб, сын Саргона II.
 После смерти Саргона против Ассирии объединились халдеи, Элам, арабы, арамеи, Иудея, города Финикии, Сирии, Египет.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 Во 2 луне, в день цзи-хай сгорел городок Сянь-цю в Лу.
 Летом гуский бо Суй и дэнский хоу У-ли (то есть князья Гу и Дэн) прибыли в Лу для аудиенции (согласно Гунъяну и Гуляну, эти князья были изгнаны из своих владений).
 В Чэнь у Ли-гуна родился княжич Цзин-чжун Вань. Как сообщают позднейшие источники, главный астролог из Чжоу предсказал, гадая по «Книге перемен», что его потомки будут править в Ци.

См. также

Примечания